Vockert bezeichnet:

 Vockert (Solingen), ein Wohnplatz in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Astrid Vockert (* 1956), deutsche Politikerin (CDU)